Джерме́йн Ли́ О’Ни́л (; родился 13 октября 1978 года в Колумбии, штат Южная Каролина, США) — американский баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации.

Биография 
После окончания школы Джермейн О’Нил был выбран в первом раунде под общим 17-м номером на драфте НБА 1996 года командой «Портленд Трэйл Блэйзерс». В сезоне 2001/2002 годов был признан самым прогрессирующим игроком НБА. 6 раз участвовал в матче всех звёзд НБА (2002—2007), кроме того три раза включался в символическую сборную всех звёзд НБА (2004 — вторая команда и 2002—2003 — третья команда). Входит в топ-25 лидеров по блок-шотам в истории НБА.

Джермейну О'Нилу было 18 лет и 53 дня, когда он впервые вышел на площадку НБА в игре за «Портленд Трэйл Блэйзерс» против «Денвер Наггетс» 5 декабря 1996 года, тем самым стал самым молодым игроком за всю историю НБА (позже этот рекорд побил Эндрю Байнам). О'Нил сыграл 3 минуты и набрал 2 очка в своей дебютной игре.

В 2002 году играл за национальную сборную США на чемпионате мира, проходившем в Индианаполисе, где американцы заняли только шестое место. В 2003 году в составе сборной стал чемпионом Америки, проходившем в Сан-Хуане.

В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, стал выступать за команду «Tri State».

Статистика в НБА 

Баскетболисты США
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки сборной США по баскетболу
Чемпионы Америки по баскетболу